Дивизион 1 1982/1983 () — 19-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1982/83 на сайте rsssf.com 

1982/1983
Алжир
Алжир
1982 год в Алжире
1983 год в Алжире